Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди женщин 2010 года — первый турнир Азиатского кубка вызова среди женщин под эгидой ИИХФ, проходивший с 10 по 14 апреля 2010 года в Шанхае, Китай. Это стало первое континентальный хоккейный турнир среди женщин под эгидой ИИХФ в Азии со времён чемпионата Азии 1989. Для участия в Кубке заявились четыре команды: сборные Японии и КНДР, а также первая и вторая сборные Китая.

Победителем стала первая сборная Китая, одолевшая в финале сборную Японии со счётом 2:1. Бронзовую медаль выиграла сборная КНДР, победившая в матче за третье место вторую сборную Китая — 3:0.

Предварительный раунд 

Время местное (UTC+8).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+8).

Финал 

Время местное (UTC+8).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ши Яо
 Защитник:  Ки Ксуэтин
 Нападающий:  Сун Руй

Ссылки 

 
 
 

Ж
Международные спортивные соревнования в Шанхае
2010 год в Шанхае